

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Witosławice – część wsi Kłaki w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Witosławice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Witosławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów